Aretha Arrives – album muzyczny Arethy Franklin z 1967.

Lista utworów

Przypisy 

Albumy Arethy Franklin
Albumy Rhino Records
Albumy muzyczne wydane w roku 1967